Antonio Roldán puede referirse a las siguientes personas: 

 Antonio Roldán Betancur (1946-1989), político y dirigente deportivo colombiano. 
 Antonio Roldán Monés (n. 1983), político y economista español. 
 Antonio Roldán Reyna (n. 1946), boxeador mexicano. 
 Antonio Roldán, político colombiano del siglo XIX y XX.